Finstad ist der Familienname folgender Personen:

 Eva R. Finstad (1933–1998), norwegische Politikerin
 Jonny Finstad (* 1966), norwegischer Politiker
 Mari Finstad Bergum (* 1998), norwegische Handballspielerin
 Morten Finstad (* 1967), norwegischer Eishockeyspieler
 Ole J. Finstad (1878–1960), US-amerikanischer Politiker
 Suzanne Finstad (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin
 Tom Finstad, kanadischer Snookerspieler